Уэйтерс () — английская фамилия. Известные носители:

 Уэйтерс, Дион (род. 1991) — американский баскетболист, игрок «Кливленд Кавальерс».
 Уэйтерс, Тони (1937—2020) — английский футболист и футбольный тренер.